KP steht als Abkürzung für:
 Kadomtsev-Petviashvili-Gleichung
 Kansanpuolue (Volkspartei), eine ehemalige finnische Partei, siehe Volkspartei Finnlands
 Kaufpreis, siehe Liste der Abkürzungen in Wohnungsanzeigen
 Knight Companion of the Order of Saint Patrick
 Kommunistische Partei, eine politische Partei, die den Kommunismus (die klassenlose Gesellschaft) als Gesellschaftsordnung anstrebt
 Konserwatiewe Party, ehemalige Partei in Südafrika
 Nordkorea, nach dem Ländercode der ISO 3166
 Kontaktperson, siehe Kontaktperson (Hauptverwaltung Aufklärung)
 Kritik und Praxis Berlin, eine Antifa-Gruppe aus Berlin 
 Pentax KP, eine 2017 erschienene DSLR

Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Korinth
 Großbritannien: Northampton
 Kasachstan: Polizei
 Mazedonien: Kriva Palanka
 Niederlande: Heer (nur mit zwei Buchstaben)
 Norwegen: Drammen in der Provinz Viken
 Slowenien: Koper, deutsch: Gafers, ital.: Capodistria, kroat.: Kopar

Kp steht als Abkürzung für:
 Kochpunkt, siehe Siedepunkt
 Kurzpersonenzug, siehe Personenzug

Kp steht für:

 Proportionalverstärkungsfaktor bei einem Regler
 Planetare Kennziffer, Kp-Index; Planetar (global) gemittelter K-Index - Maßzahl für die Störung des geomagnetischen Feldes durch solare Teilchenstrahlung

kP steht als Abkürzung für:

 kein Plan oder kein Problem; siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#K

kp steht als Abkürzung für:
 Kilopond, veraltete physikalische Einheit für Kraft
 die Schreibweise eines Lautes in westafrikanischen Sprachen, siehe Labial-velarer Plosiv

k·p steht für:

 k·p-Methode, das Skalarprodukt des Wellenvektors k und des quantenmechanischen Impulsoperators p 

.kp steht für:

 .kp, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) von Nordkorea

Abkürzung